Sahia se poate referi la:

Alexandru Sahia 1906 - 1937 publicist și scriitor comunist și academician  român.
Piața Alexandru Sahia din Sectorul 2, București
Strada Alexandru Sahia din București vezi Mișu Weinberg
''Sahia Film, studio de film specializat pe filme documentare (Sergiu Nicolaescu)